Існує кілька теорем Лебега:
 Теорема Лебега про розклад міри
 Теорема Лебега про мажоровану збіжність